East Hampton (Connecticut)
 East Hampton (Nova York)
 East Hampton North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.